O Real Salvador Esporte Clube é um clube brasileiro de futebol, da cidade de Salvador, capital do estado da Bahia, com o intuito de revelar talentos e futuramente conseguir ser a tão esperada terceira força do estado. O clube está parado e deve retornar às atividades, voltado apenas para a formação de jogadores. Manda seus jogos no Estádio de Pituaçu.

O Real Salvador chegou a disputar torneios internacionais e montou uma equipe profissional para participar da 2ª Divisão do Campeonato Baiano em 2006, mas a equipe acabou desistindo semanas antes do início da competição. Um dos principais frutos do trabalho do time foi a revelação de vários jogadores de renome nacional e internacional.

Títulos 
Categorias de Base
Troféu Angelo Dossena (ITA): 2004.
Torneio Baiano Sub-16: 2003.

Clubes de futebol de Salvador
Clubes de futebol fundados em 2002
Fundações na Bahia em 2002